Kanton Beaumont (Puy-de-Dôme)
Kanton Beaumont-Hague (Manche)
Kanton Beaumont-de-Lomagne (Tarn-et-Garonne)
Kanton Beaumont-du-Périgord (Dordogne)
Kanton Beaumont-le-Roger (Eure)
Kanton Beaumont-sur-Oise (Val-d'Oise)
Kanton Beaumont-sur-Sarthe (Sarthe)